Arien oder Ariën (eine Variante von Arjen) ist der Familienname der folgenden Personen:

 Bernhard Christoph d’Arien (1754–1793), deutscher Jurist und Theaterdichter
 Kevin Ariën, belgischer Virologe